Тера́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Бордо, 18 км на схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 148 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 362,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Терак на сайті французького Національного інституту географії
 Терак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Терак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна